Hamelberg ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand von Hamelberg (1798–1870), deutscher Politiker
 Friedrich Hamelberg (1891–1973), deutscher Politiker, Bürgermeister und Abgeordneter